Соревнования по тяжёлой атлетике в категории до 77 кг среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 проходили 1 августа. В турнире приняли участие 12 спортсменов из 11 стран.

Медалисты

Рекорды 
Мировые и олимпийские рекорды до Олимпиады.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IWF

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2012